PAF steht für:
 Preis-Absatz-Funktion in den Wirtschaftswissenschaften
 Plättchenaktivierender Faktor, ein Phospholipid im Rahmen von Entzündungen und Allergien
 Pay as you fly, ein Preissystem im Luftverkehr
 Plant & Foulkes, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Patent applied for, ein Tonabnehmer in der E-Gitarre, siehe Humbucker 
 Kfz-Kennzeichen (Unterscheidungszeichen) von: Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
 IATA-Code für den Flugplatz Pakuba (Pakuba Airfield), Uganda

Institutionen:
 Pakistan Air Force, die Luftwaffe von Pakistan
 Philippine Air Force, die Luftwaffe der Philippinen
 Podium Akademische Freiheit bzw. Post Akademisches Forum, ein Verlag, siehe Gesellschaft zur Rekonstruktion der Menschheits- und Naturgeschichte
 Police aux Frontières, französische Grenzpolizei
 Port-aux-Français, eine französische Forschungsstation auf den Kerguelen, Subantarktis

EDV/Computer:
 Personal Ancestral File, ein Computerprogramm zur Datenverarbeitung in der Genealogie
 das Portable Apps Format. Setupdateien der Portable-Apps haben die Extension .paf.exe

paf steht für:
 Paranawát (ISO-639-3-Code), Varietät der Kagwahiva-Sprache im Mato Grosso, Brasilien, gehört zu den Tupí-Guaraní-Sprachen

PAF